ДАМС (Дрио Асосие Мотор Спорт, в миналото Дрио-Арну Моторспорт) е френски отбор, базиран в Льо Ман и участващ в ГП3, Формула 2 и Формула Е, а в миналото и в Световните серии на Формула 3000, Световните серии на Рено, 24-те часа на Льо Ман, А1 Гран При, ФИА ГТ, ГП2 и др. Създаден е през 1988 г. от Жан-Пол Дрио и бившия пилот от Формула 1 Рене Арну.

История 
Веднага след създаването си отборът взима участие в Световните серии на Формула 3000. До напускането на надпреварата през 2001 г. ДАМС успява да спечели три шампионски титли при пилотите (на Ерик Кома през 1990 г., Оливие Панис през 1993 г. и Жан-Кристоф Буйон през 1994 г.) и четири при конструкторите (1989, 1990, 1993, 1994), което превръща отбора в един от най-успешните заедно със Супер Нова Рейсинг и Арден Интернешънъл. През 1996 г. тимът планира да влезе във Формула 1 с конструиран от Рейнард болид, но се отказва заради проблем с финансирането. В периода 1997 – 2002 ДАМС се състезава и в серии за автомобили със закрити колела – ФИА ГТ, 24-те часа на Льо Ман и Американските серии Льо Ман и др. През 2002 г. отборът на ДАМС взима дейно участие в заснемането на едноименния филм за Мишел Ваян, като пуска в 24-те часа на Льо Ман два автомобила, брандирани като враждуващите отбори във филма, Vaillant и Leader. От 2005 г. ДАМС се състезава в ГТ2, печелейки три титли при пилотите (Ромен Грожан през 2011 г., Давиде Валсеки през 2012 г. и Джолиън Палмър през 2014 г.) и две при конструкторите през 2011 и 2014 г. През 2014 г. в сътрудничество с Ален Прост отборът започва участие в новосъздадената Формула Е. От 2016 г. тимът участва и в ГП3 сериите. От 2017 г. ДАМС участва и в дебютния сезон на Формула 2, печелейки титлата при конструкторите.

Формула Е

Сезон 2014/15 
е.дамс-Рено е името, под което ДАМС участва в шампионата на Формула Е. В дебютния сезон пилоти на отбора са Никола Прост и Себастиен Буеми. Тимът печели предсрочно първото място в класирането при отборите кръг преди края, а точковият му актив след последната надпревара е 232 точки. При пилотите Буеми остава на второ място само на точка зад шампиона при пилотите Нелсиньо Пикет със 143 точки. Прост е шести с 88 точки. През сезона двамата пилоти печелят общо четири състезания, пет пол позиции и две най-бързи обиколки.

Сезон 2015/16 
За сезон 2015/16 отборът продължава сътрудничеството си с Рено, който разработва новата задвижваща система на болида. За да се изтъкне ролята на френския производител, името е променено на Рено е.Дамс. Прост и Буеми остават като пилоти и през този сезон. Отборът отново печели титлата при отборите с 270 точки, а Буеми печели титлата при пилотите със 155 точки и две точки преднина пред Лукас ди Граси. Прост заема третата позиция със 115 точки.

Сезон 2016/17 
Рено е.Дамс печели трета поредна титла през сезон 2016/17 с 268 точки. Буеми обаче губи битката за титлата при пилотите от ди Граси, след като пропуска стартовете в Ню Йорк заради участието си на 6-те часа на Нюрбургринг, като мястото му заема Пиер Гасли, а също така бива дисквалифициран в две от състезанията заради по-ниско от допустимото налягане на гумите и по-ниско тегло на болида. Буеми остава със 157 точки, а Прост е шести с 93. Гасли замъвършва и двата пъти в зоната на точките и с общо 18 е на 16-о място в класирането.

Сезон 2017/18 
Рено е.Дамс е един от двата отбора, заедно с АБТ Шефлер Ауди Спорт, който не сменя титулярните си пилоти от създаването на Формула Е насам.

Пилоти

Резултати

Известни пилоти 
  Алан Макниш
  Дейвид Брабам
  Ерик Бернар
  Ерик Кома
  Жан-Марк Гуно
  Жан-Кристоф Буйон
  Жером Д'Амброзио
  Казуки Накаджима
  Камуи Кобаяши
  Кевин Магнусен
  Лоик Дювал
  Лорен Айело
  Никола Прост
  Маркус Ериксон
  Марсел Феслер
  Оливие Панис
  Пастор Малдонадо
  Ромен Грожан
  Себастиен Буеми
  Себастиен Бурде
  Серхио Перес
  Тарсо Маркес
  Франк Лагорс
  Франк Монтани
  Хосе Мария Лопес
  Хо-Пин Тунг

Източници 

Отбори от Формула Е
Автомобилен спорт във Франция